SKS Start Gniezno – polski klub sportowy
 Start Gniezno (żużel) – sekcja żużlowa
 Start Gniezno (hokej na trawie) – sekcja hokeja na trawie
 TŻ Start Gniezno – polski klub żużlowy
 GTM Start Gniezno – polski klub żużlowy
 Start 1954 Gniezno – polski klub hokeja na trawie